De spelers werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 64 hoogst geplaatste speler hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. De overige deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Deze (183 wedstrijden) zijn hier niet opgenomen. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om de derde plek gestreden. De winnaar van de finale bemachtigd de gouden medaille, de verliezer van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

De Chinese Liu Shiwen behaalde voor het eerst goud door in de finale haar landgenote Chen Meng te verslaan met 4-2. Titelverdedigster Ding Ning verloor in de halve finale van de latere winnares.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Vrouwen